Подорожник:
 Подорожник (Plantágo) — рід трав'янистих рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae).
 Подорожник (Calcarius) — рід горобцеподібних птахів родини Вівсянкових (Emberizidae).
 Подорожник — мережа аптек.
 Подорожники (телесеріал) — український телесеріал 2019 року.